Бо́льмен () — озеро на юге Швеции, расположенное в исторической провинции Смоланд, на границе современных ленов Крунуберг, Халланд и Йёнчёпинг. Сток озера — в реку Лаган через её приток . Высота над уровнем моря — 142 м.

Больмен является крупнейшим по величине озером южной Швеции. Площадь озера Больмен составляет 184 км², средняя глубина — 5,4 м, максимальная глубина — 37 м. Объём озера — 1,1 км³. Средний сток — 22 м³/с.

На озере имеется 365 островов. Крупнейшим из них является остров , на котором был сделан ряд археологических находок.

Основными впадающими реками являются , Лиллон (Lillån) и сток озера .

Цветность воды с 1970-х годов увеличилась втрое. Происходит переход водоёма из олигогуминовой группы (цветность менее 20 мг/л) в мезогуминовую (цветность 25—80 мг/л).

Площадь водосбора — 1640 км². 76 % водосборного бассейна покрыто лесами (преимущественно хвойными), 9 % заняты сельскохозяйственными угодьями, 10 % в северной части — торфяниками, включая комплекс болот «Стуре-Моссе».

Туннель из Больмена 
Озеро Больмен обеспечивает значительную часть потребности лена Сконе в пресной воде. Служит источником питьевой воды для более полумиллиона человек. В 1966 году была создана муниципальная компания Sydvatten. Компания, созданная городами Мальмё, Лунд, Хельсингборг, Ландскруна и Эслёв, с участием коммун , , , , Свалёв,  и , получила в 1970 году разрешение правительства на забор воды для удовлетворения потребностей Сконе и района Хальмстада из озера Больмен в 6 м³/с. Вода забирается у ГЭС «Шеэн» (Skeen vattenkraftverk) у южной оконечности озера Больмен и подаётся через туннель в горах в приемник у населенного пункта , затем подаётся на водоочистное сооружение Ringsjöverket близ  у озера Вестра-Рингшён, где проходит 3—4-х этапную очистку и затем системой водопроводов распределяется по районам-потребителям. В 1975 году начато строительство магистрального туннеля () длиной 80 км, которое было завершено в 1975 году, 12 лет спустя. Площадь поперечного сечения туннеля — 9 м². Перепад высот — 90 м, поэтому транспортировка воды осуществляется вследствие естественного уклона.

Примечания 

Бассейн Каттегата
Озёра Швеции